Der Olympic Council of Malaysia wurde 1953 gegründet und 1954 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten 14 Sportler aus Malaysia 13 olympische Medaillen erringen (8 × Silber und 5 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Azizulhasni Awang – Radsport (0-1-1)
 Rio 2016: Bronze, Keirin, Männer
 Tokio 2020: Silber, Keirin, Männer
 Chan Peng Soon – Badminton (0-1-0)
 Rio 2016: Silber, Doppel, Mixed
 Cheah Soon Kit – Badminton (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Doppel, Männer
 Aaron Chia – Badminton (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Doppel, Männer
 Goh Liu Ying – Badminton (0-1-0)
 Rio 2016: Silber, Doppel, Mixed
 Goh V Shem – Badminton (0-1-0)
 Rio 2016: Silber, Doppel, Männer
 Jun Hoong Cheong – Turmspringen (0-1-0)
 Rio 2016: Silber, Synchronspringen 10 m, Damen
 Lee Chong Wei – Badminton (0-3-0)
 Peking 2008: Silber, Einzel, Männer
 London 2012: Silber, Einzel, Männer
 Rio 2016: Silber, Einzel, Männer
 Pandelela Rinong Pamg – Turmspringen (0-1-1)
 London 2012: Bronze, Turmspringen 10 m, Damen
 Rio 2016: Silber, Synchronspringen 10 m, Damen
 Rashid Sidek – Badminton (0-0-2)
 Barcelona 1992: Bronze, Doppel, Männer
 Atlanta 1996: Bronze, Einzel, Männer
 Razif Sidek – Badminton (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Doppel, Männer
 Soh Wooi Yik – Badminton (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Doppel, Männer 
 Tan Wee Kiong – Badminton (0-1-0)
 Rio 2016: Silber, Doppel, Männer
 Yap Kim Hock – Badminton (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Doppel, Männer

Weblinks 
 Olympic Council of Malaysia

!Medaillengewinner
Malaysia
Olympische Medaillengewinner Malaysia